СЦБК — многозначный термин

 Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат
 Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат
 Сясьстройский целлюлозно-бумажный комбинат